Världsmästerskapet i innebandy för damer 2019 var det tolfte världsmästerskapet för damer, och spelades mellan den 7 och 15 december 2019 i Neuchâtel i Schweiz. Sverige tog sin nionde mästerskapstitel efter finalvinst mot Schweiz med 3–2 efter förlängning. Det var första gången sedan 2009 det inte spelades en VM-final mellan Sverige och Finland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spelträd

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Noter 

2019 i Schweiz
2019
Internationella innebandytävlingar i Schweiz
Neuchâtel